Natal'ja Sokolova (cirillico Наталья Соколова) può riferirsi a:

 Natal'ja Sokolova nata Kuličkova (1949) – atleta sovietica
 Natal'ja Sokolova (1973) – sciatrice nordica russa naturalizzata bielorussa
 Natal'ja Sokolova (1976) – modella e attrice russa